Хронография (; ) — перечень событий по годам:
 «Хронография 354» («Календарь Филокала», 354 год) — древнеримская иллюминированная рукопись;
 «Хронография» — труд Иоанна Малалы; наистарейшая сохранившаяся византийская хроника (VI век);
 «Избранная Хронография» (или Извлечения из Хронографии) — труд византийского историка Георгия Синкелла (рубеж VIII—IX вв.);
 «Хронография» («Жизнеописания византийских царей», 813—818) — единственное сочинение Феофана Исповедника, продолжение хронографии Синкелла;
 «Хронография» (XII век) — труд армянского историка Матвея Эдесского (Урхаеци);
 «Хронография» (1225) — труд армянского историка Ованеса Авагереца.

См. также 
 Хроника
 «Хронограф»
 Хронология

Исторические хроники